The Best of Ray Parker Jr. & Raydio – album di Ray Parker Jr. e dei Raydio del 1989
 The Best of Ray Parker Jr. – album di Ray Parker Jr. del 1999
 The Best of Ray Parker Jr. – album di Ray Parker Jr. del 2004